Баку Къп 2013 е 3-тото издание на Баку Къп. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Баку, Азербайджан от 22 до 28 юли.

Сингъл 
Бояна Йовановски е шампионката от Баку Къп 2012, но губи от Онс Джабер във втори кръг.

Елина Свитолина печели трофея, отстранявайки Шахар Пеер с 6 – 4, 6 – 4 във финалния двубой.

Поставени тенисистки 

  Бояна Йовановски (Втори кръг)
  Дона Векич (Четвъртфинал)
  Шанел Схеперс (Втори кръг)
  Александра Каданцу (Полуфинал)

 Каролина Плишкова (Първи кръг)
 Полона Херцог (Първи кръг)
 Елина Свитолина (Шампионка)
 Весна Долонц (Първи кръг)

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Ирина Бурячок и Валерия Соловьова са шампионките от Баку Къп 2012, но Соловьова решава да не участва през 2013 г.

Бурячок успешно защити титлата си, след като заедно с Оксана Калашникова побеждават във финала Елени Данилиду и Александра Крунич с 4 – 6, 7 – 6(7 – 4), [10 – 4].

Поставени двойки 

  Манди Минела /  Шанел Схеперс (Първи кръг)
  Ирина Бурячок /  Оксана Калашникова (Шампионки)

 Сандра Клеменшиц /  Андрея Клепач (Полуфинал)
 Каролина Плишкова /  Кристина Плишкова (Полуфинал)

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Баку Къп